Armsel Striker – fucile a canna liscia semiautomatico
 Mk 47 Striker – lanciagranate
 Striker – film di Enzo G. Castellari del 1987
 Matt Striker – wrestler statunitense
 Striker – videogioco di calcio del 1992